U prirodi se gvožđe (26Fe) javlja u obliku četiri stabilna izotopa: 5,845% 54Fe (koji je verovatno readioaktivan sa poluživotom od preko 3,1×1022 godina), 91,754% 56Fe. 2,119% 57Fe i 0,282% 58Fe. Postoje 24 poznata radioaktivna izotopa i njihovi poluživoti su prikazani ispod.

Najveći deo dosadašnjeg rada na merenju izotopske kompozicije -{Fe}- je bio centriran na određivanju 60Fe varijacija usled pricesa koji prate nukleosintezu (i.e., izučavanje meteorita) i formiranje ruda. Tokom zadnjih dekada, međutim, napreci u tahnologiji masene spektrometrije su omogućili detekciju i kvantifikaciju malih prirodnih varijacija u odnosima stabilnih izotopa gvožđa. Znatan deo tog rada su izvele zajednice koje se bave naukom o Zemlji i planetarnom naukom, iako su počele da se pojavljuju primene na biološkim i industrijskim sistemima.

Spisak izotopa

Reference

Literatura 

 
 
 
 
 
 
 "Supernova iron discovered on Earth’s Moon - The Hindu"
 

Гвожђе